«Русское христианское радио» (РХР) — протестантская радиостанция.

Основана в США в 1946 году.

Источниками финансирования назывались "пожертвования верующих из разных стран".

Первым радиоведущим был проповедник-эмигрант из России Николай Пейсти.

Впоследствии (1968—1983) проповедником на этой радиостанции, вещавшей ежедневно на коротких волнах в диапазоне 31 метра и имевшей почтовый ящик для писем слушателей в Хельсинки, Финляндия, был Ярл Николаевич Пейсти и другие ведущие, такие как Николай Водневский, Павел Димитраш и многие другие. Были радиопередачи и для детей и молодёжи. В целом программы радиостанции были ориентированы на молодёжь и людей старшего поколения из баптистской  и пятидесятнической среды. Учитывался и потенциал неверующей аудитории (потенциальные верующие).

Когда в 1988 году проповедник Ярл Пейсти после многих лет вещания за "железный занавес" смог приехать в СССР, он был встречен тысячами людей с огромным энтузиазмом. Оказалось, что в России и в других республиках у него была огромная аудитория. Оказалось, что множество людей обратились к вере, слушая передачи "Русского Христианского Радио" на протяжении десятилетий.

В СССР и СНГ его проповеди распространялись  на магнитофонных кассетах, записывающихся как самими верующими в СССР, так (впоследствии) выпускавшимися и "промышленным путём" на звукозаписывающих фирмах, принадлежавших тем или иным протестантским церквям (баптисты).

Выпущены были его проповеди и в печатном виде (например, книга "Дух Святой" и др.)

"Русское Христианское Радио" входило в сеть русскоязычных протестантских радиостанций, вещавших в годы холодной войны на СССР, таких как "Голос Анд", "Радио Монте-Карло" (не путать с одноимённой радиостанцией,
передававшей развлекательный контент на европейских языках) и целого ряда других.

Впоследствии на территории СНГ данная радиостанция имела свою одноименную преемницу с персоналом уже из стран СНГ.

В настоящее время "Русское Христианское Радио" вещает с территории России, имеет своё представительство в интернете, обладает огромным потенциалом. "Русское Христианское Радио. Миллионы русских для Христа" — таково сейчас полное название этой теле- и радио станции. Среди сотрудников — Александр Захаров, Эдуард Заведеев, Олег Шевкун и др.

В настоящее время множество проповедей, сказанных в своё время на "Русском Христианском Радио" (прежде всего записанные десятилетия назад проповеди Я. Пейсти, речь идёт о 99 его проповедях) доступны на ютубе в виде аудиоварианта.

Ссылки 
Официальный сайт в России

Сайт на английском

Примечания 

Радиостанции России
Радиостанции США
Протестантизм в СССР
Появились в 1946 году
Религиозные радиостанции